Монгийе́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ногаро. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32271.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 135 км западнее Тулузы, в 70 км к западу от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 285 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 154 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 111 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 111 активных жителей работали 104 человека (55 мужчин и 49 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 43 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер